Kanza peut désigner :
 Les Kanza ou Kaw, peuple amérindien
 Le kanza, leur langue

Personnalités 

 Daniel Kanza (1909-1990),  homme politique congolais (RDC), bourgmestre de la Ville de Kinshasa en 1960
 Philippe Kanza Matondo, homme politique, journaliste, musicien, professeur de musique congolais (RDC) et directeur du Conservatoire de Musique de Kinshasa (INA) à sa création en 1967, fils de Daniel Kanza.
 Thomas Kanza (1933-2004), homme politique et diplomate congolais (RDC), fils de Daniel Kanza.
 Sophie Kanza (1940-1999), femme politique congolaise (RDC), fille de Daniel Kanza.
 Dominic Kanza (1964-), musicien congolais (RDC) et guitariste, fils d'André Kanza
 Lokua Kanza (1958-), musicien et chanteur congolais (RDC)

Homonymie de patronyme
Patronyme congolais